Guillem Umbert I de Montseny (?-1112) va ser un noble català de la Baix edat mitjana, baró de Montseny i de Montpalau.

Orígens familiars 
Pertenyent al Llinatge dels Umbert, Guillem va ser el primer en fer-se anomenar "de Montseny". Era fill d'Umbert de Sesagudes i Sicardis de Montsoriu.

Núpcies i descendents 
Es va casar amb Guillema i va tenir dos fills:
 Guillem Umbert II de Montseny, o Guillem Umbert de Basella., qui heretaria la baronia.
 Riembau I de Montseny, qui seria al seu torn també baró, en impugnar el testament del seu germà i evitant que l'herència fos repartida entre la seva neboda Beatriu de Montseny i els hospitalers de Sant Celoni.

Fets destacats 
Guillem Umbert va ser un magnat de la cort de Ramon Berenguer I. Per a augmentar el seu poder, va fortificar el burg de Sant Celoni i es va fer amb naus per a la pirateria. Feu donatiu d'un priorat a la canònica regular de Santa Maria de l'Estany l'any 1088.

Posteriorment s'enemistà amb el comte, el qual li va fer retre la potestat del castell de Montpalau l'any 1089, cedint-lo a d'altres feudataris per un període de 12 anys. Caldria esperar a la seva mort i el relleu del seu fill Guillem Umbert II per a recuperar el castell, havent de retre aleshores vassallatge del mateix al vescomte de Cabrera, Guerau II, per ordre de Ramon Berenguer III.

Referències 

Montseny (llinatge)
Barons de Montseny
Biografies del segle XI